Az 1990-es UEFA-szuperkupa a 15. európai szuperkupa-döntő volt. A döntőt az 1989–1990-es bajnokcsapatok Európa-kupája-győztes olasz AC Milan és az 1989–1990-es kupagyőztesek Európa-kupája-győztes szintén olasz UC Sampdoria játszotta. Az UEFA-szuperkupa történetében először fordult elő, hogy két azonos nemzetiségű csapat mérkőzzön.

A szuperkupát az AC Milan nyerte 3–1-es összesítéssel. Először fordult elő, hogy ugyanaz a csapat egymás után kétszer nyerje meg az UEFA-szuperkupát.

Eredmények

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

A szuperkupát az AC Milan nyerte 3–1-es összesítéssel.

Lásd még 
 1989–1990-es bajnokcsapatok Európa-kupája
 1989–1990-es kupagyőztesek Európa-kupája

Jegyzetek

Források
 
 

1990
Uefaszuperkupa